Mezlík může být:

příjmení osob
 Josef Mezlík (* 1961) – český fotbalista a politik, otec Radka a Pavla Mezlíkových
 Radek Mezlík (* 1982) – český fotbalista, starší syn Josefa Mezlíka
 Pavel Mezlík (* 1983) – český fotbalista, mladší syn Josefa Mezlíka
 Radek Mezlík (soudce) – český soudce, státní zástupce

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení